«Немое кино» () — американский кинофильм 1976 года. Комедия-пародия, созданная по канонам немого кино. Главные роли исполняют режиссёр картины Мел Брукс, Дом Делуиз и Марти Фельдман. Четыре номинации на премию «Золотой глобус», в том числе за лучший комедийный фильм года. Брукс считает «Немое кино» своим лучшим фильмом в карьере.

Сюжет 
Кинорежиссёр Мел Фанн (Мел Брукс), который только что избавился от тяжелого алкоголизма и находится на грани разорения, хочет вернуться на съёмочную площадку. Со своими помощниками Марти Эггсом (Марти Фельдман) и Домом Беллом (Дом Делуиз) он «пробивает» на студии «Большущие фильмы» идею снять немую кинокомедию. Студия тоже находится на грани разорения и хватается за предложение Мела, как за последнюю возможность остаться на плаву и не оказаться в когтях нью-йоркского конгломерата «Хватай и Тикай». Конгломерат тоже находится на грани разорения и бросает все силы на то, чтобы помешать Мелу начать съёмки.

В ролях 

 Мел Брукс — Мел Фанн
 Дом Делуиз — Дом Бэлл
 Марти Фельдман — Марти Эггс
 Сид Сизар — Шеф
 Бернадетт Питерс — Вилма Каплан
 Гарольд Гулд — Ингалф
 Рон Кэри — Девур
 Чарли Каллас — слепой
 Фриц Фельд — метрдотель
 Доди Гудмен — туристка (в титрах не указана)
В роли самих себя
 Бёрт Рейнольдс
 Джеймс Каан
 Лайза Миннелли
 Энн Бэнкрофт
 Пол Ньюман
 Марсель Марсо

Факты 

 В фильме произнесено одно лишь слово — этим словом «Non!» знаменитый мим Марсель Марсо отвечает на предложение Мела Фанна сняться в его фильме.
 В фильме в эпизодах в роли самих себя снялись звёзды мирового кинематографа: Пол Ньюман, Лайза Миннелли, Бёрт Рейнольдс, Джеймс Каан и Энн Бэнкрофт (жена режиссёра). В некоторых случаях в эпизодах с их участием обыгрываются известные увлечения этих звёзд — например, эпизод с Полом Ньюманом пародирует его страсть к автомобильным гонкам (Пол Ньюман со сломанной во время гонок ногой устраивает в госпитале гонки на инвалидных колясках).
 В фильме обыграны некоторые приёмы и знаменитые эпизоды немых фильмов 1910—20-х годов, а также типичная для эпохи немого кино манера называть постоянных персонажей актёров реальными именами исполнителей.
 Первоначально режиссёр планировал сделать фильм абсолютно без звука, но руководство студии настояло, и в картине зазвучала закадровая музыка.
 Фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса как звуковая картина с наименьшим числом реплик.

Примечания

Ссылки 

Кинокомедии 1976 года
Фильмы Мела Брукса
Кинопародии США
Фильмы США 1976 года
Объекты Книги рекордов Гиннесса